Ангутиха:
 Ангутиха (посёлок) — посёлок в Туруханском районе Красноярского края.
 Ангутиха (река) — река в Красноярском крае, левый приток Енисея.